П'єр Мольє (* 1961) — французький історик, дослідник масонства.
 Ріхард Мольє (1863—1935) — німецький теплотехнік, провів експериментальні дослідження термодинамічних властивостей води, пари та вологого повітря.